Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков (Балашовское ВВАУЛ) — лётное училище в городе Балашов Саратовской области. На протяжении второй половины XX века являлось единственным профильным учебным заведением СССР (а затем России) в сфере подготовки лётчиков для транспортной авиации.

Училище существовало с 1930 года, в 2002 году было реорганизовано в Балашовский учебный авиационный центр (785-й УАЦ) — 4 авиационный факультет Краснодарского военного авиационного института).

В советский и постсоветский периоды лётная подготовка курсантов училища велась в пяти учебных авиационных полках: в Балашове на транспортных самолётах Ан-26 (606-й учебный авиационный полк, существует поныне), в Ртищеве (666-й учебный авиационный полк, существует поныне) на самолётах Л-29 и Петровске (478-й учебный авиационный полк, расформирован в 1998 г.) на пассажирских самолётах Ан-24. Во времена распада СССР Ртищево и Петровск перевооружили на Л-410УВП-Э. Позднее лётное обучение проводилось в Ряжске и Мичуринске (644-й УАП, существует поныне) на учебных самолётах Л-39.

История 
 22 октября 1930 — приказом № 108 по Главной инспекции ГВФ в Балашове создана 3-я Объединенная школа пилотов и авиационных техников ГВФ (обучение лётчиков и техников на самолётах Р-1, У-2, Р-5).
 Сентябрь 1939 — на базу Балашовского лётного училища ГВФ прибыла 27-я летная школа ВВС из Читы. Формируется Балашовская военная авиационная школа (подготовка лётчиков на самолёт СБ, а с осени 1941 — на самолёт Ил-2).
 1 мая 1944 — постановлением ГКО от 22 декабря 1943 создана 2-я Балашовская военная авиационная школа пилотов (подготовка лётчиков на самолёт Пе-2).
 25 июля 1945 — 2-я Балашовская военная авиационная школа пилотов переименована во 2-е Балашовское военное авиационное училище лётчиков ВВС КА.
 5 января 1948 — училище переименовано в Балашовское военное авиационное училище лётчиков-бомбардировщиков дальней авиации ВС СССР (подготовка лётчиков на самолёт Ил-4).
 5 июня 1954 — училище переименовано в Балашовское военное авиационное училище лётчиков (подготовка лётчиков на самолёт Ли-2 для дальней и транспортной авиации).
 25 мая 1959 — училище преобразовано в высшее и получило наименование Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков (подготовка лётчиков на самолёт Ил-14).
 1968 — училище перешло на подготовку лётчиков на самолёт Ан-26.
 14 мая 1977 — присвоено имя Главного маршала авиации А. А. Новикова.
 1995 — училище начало готовить лётчиков для военно-транспортной, транспортной, дальней бомбардировочной, противолодочной и морской ракетной авиации ВВС РФ, а также для других министерств и ведомств.
 Август 1998 — Балашовское ВВАУЛ им. Главного маршала авиации А. А. Новикова переименовано в Балашовский военный авиационный институт.
 1 сентября 2002 — Балашовский военный авиационный институт реорганизован в Балашовский УАЦ — 4 авиационный факультет Краснодарского военного авиационного института.

Начальники 
 Павел Александрович Блинов (22.11.1930—31.01.1931)
 Семён Иванович Трофимов (31.01.1931—2.02.1932)
 Иван Фёдорович Скворцов (2.02.1932—7.05.1932)
 П. М. Уркевич (7.05.1932—3.10.1935)
 Н. С. Бачкарев (3.10.1935—1.03.1937)
 И. К. Мишура (1.03.1937—8.11.1937)
 А. И. Калинин (8.11.1937—1939)
 Михаил Иванович Тихомиров (1939—1941), полковник.
 Троян, Алексей Петрович (1941), подполковник.
Николай Фёдорович Пушкарёв (1941), подполковник.
Аркадий Зиновьевич Орадовский (1941), полковник.
 Илья Петрович Пуцикан (1941), полковник.
Николай Фёдорович Пушкарёв (20.11.1941—1.08.1943), подполковник.
Николай Антонович Вервер (1.08.1943—29.12.1944), полковник.
Леонид Яковлевич Ошурков (29.12.1944—16.03.1945), полковник.
Пётр Никитич Маслов (16.03.1945—16.11.1946), полковник.
Алексей Николаевич Соколов (16.11.1946—23.12.1949), генерал-майор авиации.
Николай Сергеевич Гусаров (1949—1953), полковник.
Николай Григорьевич Афонин (1953—1964), генерал-майор авиации.
 Иван Филиппович Лобарев (1964—1968), генерал-лейтенант авиации.
Владимир Александрович Горбачев (1968—1973), генерал-майор авиации.
Николай Федосович Вертель (1973—1986), генерал-майор авиации.
Константин Владимирович Власинкевич (1986—1991), генерал-майор авиации.
 Алексей Ипполитович Безруких (1991—2003), генерал-майор.

Известные выпускники 

В 1932 году в составе 2-го выпуска школы её окончил С.Я. Клебанов — прототип каверинского Сани Григорьева из романа «Два капитана».

В 1937 году Балашовскую школу пилотов Гражданского воздушного флота окончил Леонид Никитович Хрущёв, погибший в воздушном бою в 1943 году.

Выпускники — Герои Советского Союза, более 130 человек

Выпускники — Герои Российской Федерации

 Андронов, Анатолий Васильевич
 Дейнекин, Пётр Степанович, главнокомандующий ВВС России
 Епанешников, Александр Николаевич
 Зеленко, Андрей Жаннович
 Зеленов, Евгений Алексеевич
 Копыркин Анатолий Степанович
 Мезох, Владимир Чемгуевич
 Хайруллин, Газинур Гарифзянович
 Гладков, Владимир Владимирович, рекордсмен России по продолжительности полета на тепловом аэростате

Примечания

Ссылки 
Сайт выпускников Балашовского летного училища
История Балашовского лётного училища
 О Балашовском ВВАУЛ
 Самолёт Л-410 (история применения)
 Фотография 2 выпуска 3-й Объединённой школы пилотов и авиатехников ГВФ (Балашовская объединённая авиашкола). Источник — интернет-проект «Фотографии старого Саратова»

Военные авиационные училища России
Высшие учебные заведения Саратовской области
Балашов
Военные учебные заведения СССР
Военные высшие учебные заведения СССР
Учебные заведения, основанные в 1930 году
Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков